Montevergine ima više značenja:
 Montevergine, Avellino
 Montevergine, Campobasso